Swahili – lingua bantu
 Swahili – insieme di arti, tradizioni e caratteri comuni delle popolazioni dell'Africa orientale note come Waswahili (popolo swahili)

Pagine correlate